Marco Bellocchio (1939-), cinéaste italien.
 Piergiorgio Bellocchio (1931-2022), écrivain et critique littéraire italien, frère de Marco Bellocchio.
  (1974-), acteur italien, fils de Marco Bellocchio.